Gorka (Leningrad), poble de la província de Leningrad, a Rússia
 Gorka (Crimea), poble de la República de Crimea, a Rússia